Кицын — фамилия:
 Кицын, Алексей Иванович (род. 1965) — советский и российский хоккеист; тренер.
 Кицын, Кирилл Алексеевич (род. 1988) — российский и казахстанский хоккеист.
 Кицын, Максим Алексеевич (род. 1991) — российский хоккеист.